Proba de sabie masculin pe echipe la Campionatul Mondial din 2015 s-a desfășurat pe 17 iulie la Moscova, turul preliminar fiind organizat pe 16 iulie.

Medaliile au fost prezentate de fostii campioni ruși Stanislav Pozdniakov și Karina Aznavurian. La eveniment a fost prezentă Gabriela Szabó, ministrul Tineretului și Sportului al României.

Medaliați

Rezultate

Faza finală

Prima jumătate

A 2-a jumătate

Meciuri de clasament

Tablou de 5-8

Tablou de 9-16

Tablou de 13-16

Clasament final

Referințe

  Clasament final complet la Federația Internațională de Scrimă
 Tablouri competiționale  pe fencingworldwide.com

Legături externe
 

Campionatul Mondial de Scrimă din 2015